Грабовське — село в Україні, Краснопільському районі Сумської області.
 Грабовське — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.